Bieg na 500 metrów kobiet w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968 rozegrano 9 lutego na torze Parc Paul Mistral Stadion. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Ludmiła Titowa z ZSRR.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968